Nyland kan syfta på:

Fartyg
 S/S Nyland (1909) – ett fartyg som sänktes under andra världskriget
 S/S Nyland (1875) – ett ångfartyg i seglation 1874–1938

Företag
, ett varv i Oslo

Geografi

Finland
 Nyland – ett landskap
 Östra Nyland – ett tidigare landskap i Finland 1997–2011 därefter ingående i Nyland
 Nyland (historiskt landskap) – ett historiskt landskap
 Nylands län – ett län 1640–1648 och 1831–1997
 Nylands och Tavastehus län –  ett svenskt län i Finland 1634-1809

Sverige
Nyland, Kramfors kommun – en tätort i Kramfors kommun
Nyland, Strömsunds kommun – en by i Strömsunds kommun
Nyland, Umeå kommun – en by i Umeå kommun
Nyland, Njurunda distrikt – en by i Njurunda distrikt, Sundsvalls kommun
Nyland, Indals distrikt – en by i Indals distrikt, Sundsvalls kommun
Nyland, Härnösands kommun – en by i Säbrå distrikt, Härnösands kommun
Nyland, Åre kommun – en by i Undersåkers distrikt, Åre kommun

Norge
, en bygd i Vefsn i Nordland fylke
 i Oslos östkant